Kanchō ist je nach Schreibweise:
ein schmerzhafter Streich, der vor allem von japanischen Grundschulkindern gespielt wird, siehe Kanchō (Spiel) (カンチョー).
das japanische Wort für Einlauf (浣腸).
ein Titel im Zen-Buddhismus, siehe Kanchō (Zen) (管長).